Stadtteilfriedhof Limmer steht für:

 Stadtteilfriedhof Limmer alt, Friedhof in Hannover-Limmer, 1845 angelegt
 Stadtteilfriedhof Limmer neu, Friedhof in Hannover-Limmer, 1905 angelegt

Siehe auch:
 Stadtteilfriedhof Fössefeld, Militärfriedhof in Hannover-Limmer